Kolec kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Kolets, distrikt, Chaskovo, Obsjtina Mineralni Bani,

Tjeckien 

 Koleč, ort, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar